Badminton wurde bei den World Games 1981 vom 26. bis 28. Juli in fünf Disziplinen gespielt. Der Badminton-Wettbewerb fand im Civic Auditorium in San José statt. China gewann bei dieser Veranstaltung vier der fünf Titel.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Referenzen
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19810730.1.25.aspx
 Badminton-Sport 29 (1981) (9), S. 14

1981
Badminton 1981
Sportveranstaltung in San José (Kalifornien)
Badmintonwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Badminton